Arcanum (ezotéria)
 Arcanum Adatbázis Kft.
 Arcanum Digitális Tudománytár

Hasonló címmel 
 Arkánum